Un repenti est une personne qui fait acte de repentance, en référence à un cadre moral, juridique ou religieux.
 Repenti, album de Renan Luce (2006)
 Repenti, chanson sur cet album

Homonymie de titre